Asensio ist der Familienname folgender Personen:

 José María Asensio (1829–1905), spanischer Historiker
 Enrique García Asensio (* 1937), spanischer Dirigent und Musikpädagoge
 José Méndez Asensio (1921–2006), spanischer Alterzbischof von Granada
 Marco Asensio (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Melanio Asensio (1936–2021), spanischer Leichtathlet